Тюкеньё () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к  кантону Одюн-ле-Роман.

География 

Тюккенье расположен в 30 км к северо-западу от Меца. Соседние коммуны: Беттенвиллер на востоке, Мансьель на юге, Мери-Менвиль на западе.

История 
Тюккенье первоначально был поселением из глинобитных хижин, построенных из переплетённых прутьев и обмазанных глиной и грязью. Отсюда пошло его название. Название TUCQUEGNIEUX сложено из слогов латинских слов: TU от ,  хижина, шалаш; QUE от , дубовая роща, дубрава и NIEUX, производное от , сплетение, переплетение. В этих местах в лесах преобладали дубы, а местное население занималось земледелием и охотой. 

В средние века город был разрушен во время войн между герцогом Люксембургским и епископом Меца.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 2575 человек.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики					
						

Коммуны департамента Мёрт и Мозель